Баймурат:
Баймурат — село в Адамовском районе Оренбургской области.

См. также 
 Баймуратов, Нурлыбек